Promoter steht für:

 Person in der Funktion eines Tour Promoters, Vermarkter von Tourneen
 Person in einer Musikpromotion, Öffentlichkeitsarbeiter in der Musikindustrie
 Person in einem Promotionjob, freie erwerbswirtschaftliche Beschäftigung
 tac-Promoter; ein künstlich erzeugtes DNA-Fragment, das als Werkzeug bei der Proteinherstellung eingesetzt wird

Siehe auch:

 Promotor (Begriffsklärung)
 Promotion (Begriffsklärung)